Daniel Jones (ur. 1973) – australijski muzyk
 Daniel Jones (1881–1967) – angielski fonetyk
 Daniel Jones (1986–2015) – angielski rugbysta